НДП — абревіатура:

 Народно-демократична партія
 Німецька демократична партія
 Нова демократична партія (Канада)

Акроніми